Sairanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique finlandais
 (né en 1954), réalisateur de télévision finlandais
 (1924-1966), poétesse et écrivaine finlandaise
 (né en 1985), athlète paralympique finlandais
 (1894-1928), lieutenant finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de volley-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois